Муцзу́н (, «пращур-пацифікатор») — храмове ім'я та титул імператорів Китаю.

Китай 
 Лю Чжао — 4-й імператор династії Хань
 Му-цзун — 4-й імператор династії Ляо
 Лі Ю — 15-й імператор династії Тан
 Чжу Цзайхоу — 12-й імператор династії Мін
 Цзайчунь — 10-й імператор династії Цін (1861–1875)

Храмові імена імператорів